Сър Даниъл Дей-Люис () е британски актьор, носител на по две награди „Сателит“ и „Златен глобус“, три награди „Оскар“ и четири награди на „БАФТА“. Известен е като много придирчив актьор, напълно отдаден на ролите си. За последните 10 години се е снимал само в три филма. Той е единственият актьор в историята, който е печелил три награди „Оскар“ в категория „най-добра мъжка роля“.

Даниъл Дей-Луюс е рицар-бакалавър от 2014 г. заради приноса му към драматургията.

Биография 
Даниъл Дей-Люис е роден на 29 април 1957 г. в Лондон, Англия. Баща му Сесил Дей-Люис е писател, а майка му Джил Балкън е актриса.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Английски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Агностици
Родени в Лондон